Daniela Simion (1972) – ex cestista rumena
 Dario Simion (1994) – hockeista su ghiaccio svizzero
 Dorel Simion (1977) – ex pugile rumeno
 Gabriel Simion (1998) – calciatore rumeno
 Marian Simion (1975) – ex pugile rumeno
 Paolo Simion (1992) – ciclista su strada e pistard italiano